Саша Джонс (; родилась 8 ноября 1990 года в Окленде, Новая Зеландия) — новозеландская, позднее австралийская теннисистка.
 Победительница 12 турниров ITF (десять — в одиночном разряде).

Общая информация 
Джонс из теннисной семьи: её брат Джи-Ди также пробовал себя в профессиональном туре. Сама Саша в теннисе с четырёх лет; любимое покрытие — хард.

В 2012-м году, из-за недостаточного финансирования, уроженка Окленда сменила спортивное гражданство с новозеландского на австралийское; при этом, из-за разного гражданства своих родителей, она с самого начала имела право выступать за любое из этих государств.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (15)

Победы (10)

Поражения (5)

Финалы турниров ITF в парном разряде (4)

Победы (2)

Поражения (2)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1990 году
Родившиеся 8 ноября
Родившиеся в Окленде (Новая Зеландия)
Теннисисты Новой Зеландии
Теннисисты Австралии